Alhama è un toponimo spagnolo derivante dall'espressione araba al-ḥamma, che indica una sorgente calda. Può riferirsi a:

 Alhama de Almería, comune spagnolo situato nella comunità autonoma dell'Andalusia
 Alhama de Aragón, comune spagnolo situato nella comunità autonoma dell'Aragona
 Alhama de Granada, comune spagnolo situato nella comunità autonoma dell'Andalusia
 Alhama de Murcia, comune spagnolo situato nella comunità autonoma di Murcia
 Comarca di Alhama,  comarca della Spagna, situata nella provincia di Granada, in Andalusia
 Alhama, affluente dell'Ebro

Il toponimo portoghese Alfama ha la medesima origine del toponimo Alhama. 

Alhama è in alcuni casi la grafia alternativa dell'espressione aljama, etimologicamente distinta, utilizzata nel periodo medioevale in ambito iberico per indicare le comunità o congregazioni religiose ebraiche e musulmane facenti capo ad un luogo di culto e per estensione, il quartiere dove tali comunità vivevano (ad es. Aljama de los Judíos e Aljama de los Moros).